Josef Redl ist der Name folgender Personen:

* Josef Redl der Ältere (1732–1807), österreichischer Maler
 Josef Redl der Jüngere (1774–1836), österreichischer Maler
 Josef Redl (Politiker) (1876–1937), österreichischer Lehrer und Politiker, Bezirksvorsteher von Hernals
 Josef Redl (Journalist) (* 1978), österreichischer Journalist